10. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbędą się 20 - 25 czerwca 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tegoroczna edycja zawodów będzie częścią 3. Igrzysk Europejskich. Reprezentacje rywalizować będą w I lidze, II lidze oraz III lidze.

Harmonogram 
Od 20 do 22 czerwca w sesjach porannych będą rozgrywane konkurencje w III lidze.

Od 20 do 22 czerwca w sesjach wieczornych będą rozgrywane konkurencje w II lidze.

Od 23 do 25 czerwca w sesjach wieczornych będą rozgrywane konkurencje w I lidze.

I liga

Uczestnicy 
W zawodach I ligi wystartuje 16 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

II liga

Uczestnicy 
W zawodach I ligi wystartuje 17 lekkoatletycznych reprezentacji z Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

III liga

Uczestnicy 
W zawodach I ligi wystartuje 15  lekkoatletycznych reprezentacji z Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce